Omicron Centauri pode se referir a:
Omicron1 Centauri
Omicron2 Centauri